Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1939 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. V oklepaju je navedeno kdaj so izpadli.
  Bobby Riggs (finale)
  Franjo Punčec (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Moški posamično
1939